Autolykos nebo Autolycus (řecky Αυτόλυκος) může znamenat: 

 Autolykos, postava z řecké mytologie
 Autolykos z Pitane, řecký astronom a matematik (asi 360 př. n. l. – 290 př. n. l.)
 Autolycus (kráter), kráter na Měsíci pojmenovaný po Autolyku z Pitane